«Сплит: Тайна крови» — название израильского молодёжного телесериала, а также некоторых его адаптаций:

 Сплит (телесериал, Израиль)
 Сплит (телесериал, Украина)